Miejscowości w USA:
 West Burlington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
Gminy w USA:
 West Burlington (ang. West Burlington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford